Dubois y sus variantes DuBois y Du Bois, que en francés literalmente significan del bosque, puede referirse a:

Lugares 
 Dubois, ciudad de Idaho, Estados Unidos.
 Dubois, lugar designado por el censo en el condado de Dubois, Indiana, Estados Unidos.
 Dubois, pueblo de Wyoming, Estados Unidos.
 DuBois, ciudad de Pensilvania, Estados Unidos.

Personas 
 Alain Dubois, herpetólogo francés.
 Alphonse Joseph Charles Dubois (1839–1921), naturalista belga.
 Alfonso Dubois, economista español (1943).
 Allison DuBois, médium estadounidense (1972).
 Fabrice Dubois, analista informático de origen francés (1972).
 Ambroise Dubois, pintor francés de origen flamenco (1643-1615).
 Charles Frédéric Dubois, naturalista belga (1804-1867).
 Dubois de Saligny, diplomático y político francés (1809-1888).
 Émile Dubois, criminal (1867-1907).
 Émile Fernand-Dubois, escultor y medallista francés (1869-1952)
 Ernest Henri Dubois, escultor  francés (1863-1930).
 Eugène Dubois, anatomista holandés, famoso por su descubrimiento del homo erectus en Java en 1891 (1858 - 1940).
 Guillaume Dubois (Crétin), poeta francés (1460-1525).
 Guillermo Dubois (Abad Dubois), político francés (1656-1723).
 Henri Alfred Auguste Dubois, grabador de medallas francés (1859-1943)
 Jean-Antoine Dubois, misionero francés en la India (1765-1848).
 Mark B. DuBois, entomólogo estadounidense. 
 Théodore Dubois, compositor y organista francés (1837–1924).
 Eduardo Rodríguez Cabezas (1884-1947), alias Dubois, fotógrafo español.

Personajes ficticios 
 Blanche DuBois, personaje de Un tranvía llamado Deseo, de Tennessee Williams.